Deus ex machina - expressão latina que significa literalmente "Deus surgido da máquina"
Ou ainda:
 Deus ex Machina (álbum), segundo álbum fonográfico da cantora de metal sinfônico norueguesa Liv Kristine, lançado em 1998
 "Deus Ex Machina" (Lost), décimo nono episódio da série de televisão Lost
 Deus Ex, uma série de jogos eletrônicos

Ver também 
 Ex Machina
 Deus (desambiguação)

Desambiguação